Revolver Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Revolver Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory
 Revolver Creek (West Baines River), Nebenfluss des West Baines River im Northern Territory